Засавица:

 Засавица I — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина
 Засавица II — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина
  — болото в Мачве, Сербия.